Die Fußball-Amateurliga Saarland 1957/58 war die 7. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der VfB Theley. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Theley den zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Der SC Halberg Brebach musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1958/59 kamen der FC St. Wendel und der FV 08 Püttlingen als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1957/58 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1957/58
1957